O termo Cleves pode referir-se a:

Pessoas
Ana de Cleves - rainha consorte

Localidades
Cleves (Cleves) - cidade alemã, capital do distrito de Cleves.
Cleves (distrito) - distrito da Renânia do Norte-Vestfália.
Cleves (Ohio)

Desambiguação